Valdma ist der Familienname folgender Personen:

 Arbo Valdma (* 1942), estnischer Pianist, Musikpädagoge, Autor und Regisseur
 Viire Valdma (* 1960), estnische Schauspielerin